Pseudocentema kan syfta på:

 Pseudocentema (djur) – ett släkte insekter
 Pseudocentema (växter) – ett släkte av växter